De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1999 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 18 juli 1999 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen